Apesante – personaggio della mitologia greca che assistette all'impresa di Eracle di uccidere il leone di Nemea
 Apesante – personaggio della mitologia greca, figlio di Acrisio e che fu ucciso dal morso di un serpente